Тони Харрисон (; род. 6 сентября 1990, Детройт, штат Мичиган, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в первой средней и в средней весовых категориях.
Среди профессионалов действующий чемпиона по версии WBC Silver (2022—), и бывший чемпион мира по версии WBC (2018—2019), претендент на титул чемпиона мира по версии IBF (2017) в 1-м среднем весе.

Биография 
Тони Харрисон родился 6 сентября 1990 года в Детройте, штат Мичиган, США. Его дедом был американский боксёр Генри Хэнк (1935—2004), на счету которого было 62 победы, 40 из них были одержаны досрочно, 30 поражений и 1 ничья; в 1963 году Генри завоевал титул чемпиона Мичигана в полутяжелом весе. Отец Тони — Али Салаам (1961—2020), также был боксёром, выступающим в полусреднем весе. За свою профессиональную карьеру он провёл 18 поединков (11 выиграл и 7 проиграл), а после её завершения стал тренером. Фамилия Харрисон, принадлежала ещё деду Тони — Джозеффу Харрисону, который выступал под псевдонимом Генри Хэнк, а позже поменял его на другой — Юсуф Салаам.

Харрисон начал заниматься боксом в 8 лет. Так решила его мать, которая настояла именно на этом виде спорта, в то время, как отец был категорически против того, чтобы его сын был боксёром. Однако, он всё же начал тренировать Тони и через некоторое время увидел у него боксёрский талант, после чего кардинально поменял свою точку зрения.

Тони также посещал тренировки в «Kronk Gym» — зале Эмануэля Стюарта, который позволял ему проводить спарринги со своими известными учениками. В 2011 году Харрисон участвовал в турнире «Золотые перчатки» (), где дошёл до полуфинала, проиграв судейским решением будущему победителю турнира Артуро Трухильо. Всего на любительском ринге Тони Харрисон провёл 87 поединков, в 75 одержал победу, а в 12 потерпел поражение.

Профессиональная карьера 
После поражения на турнире «Золотые перчатки» в 2011 году, спортсмен принял решение перейти в профессиональный бокс. Одним из тех, кто поддержал это решение был его тренер Стюарт. Профессиональный дебют Тони состоялся 2 июля 2011 года в рамках андеркарда боя «Владимир Кличко — Дэвид Хэй». Его противником был немецкий боксёр Уве Тричлер (3 победы, 4 поражения и 1 ничья). Бой окончился победой Харрисона техническим нокаутом в 1-м раунде.

После смерти Эмануэля Стюарта, 25 октября 2012 года, Харрисон решил подписать контракт с промоутерской компанией Боба Арума «Top Rank». Однако в итоге подписал контракт с детройтским промоутером Джорджем Калтасом.

К июлю 2015 года Харрсион продолжал оставаться непобеждённым боксёром, на его счету была 21 победа, из них 18 были добыты досрочно. 11 июля того же года он провёл рейтинговый бой против боксёра из штата Огайо Уилли Нельсона (23 победы, 2 поражения и 1 ничья). Первая половина поединка прошла в напряжённой атмосфере, оба боксёра постоянно пытались атаковать, но ни Нельсон, ни Харрисон не смогли нанести акцентированного удара. В 9-м раунде боксёры вступили в обмен ударами, в результате которого Харрисон оказался в нокдауне и, за несколько секунд до окончания раунда, рефери остановил поединок. Победа техническим нокаутом в 9-м раунде была присуждена Нельсону.

30 июля 2016 года Харрисон провёл отборочный поединок за право претендовать на титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF против белоруса Сергея Рабченко (27 побед, 20 из них добыты досрочно и 2 поражения). Поединок проходил с преимуществом Тони Харрисона, который, главным образом, работал прямыми ударами. В 9-м раунде Харрисон отправил Рабченко в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Бой против Джаррета Хёрда 
После перехода Джермалла Чарло из первой средней в среднюю весовую категорию, титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF был объявлен вакантным. 25 февраля 2017 года между Харрисоном и его соотечественником Джарреттом Хёрдом состоялся поединок за титул чемпиона по версии IBF. В первой половине поединка доминировал Тони, он работал на дальней дистанции атакуя Джарретта прямыми ударами. После 6-го раунда Хёрд начал более активно атаковать соперника, это привело к тому, что в 9-м раунде один из его ударов достиг головы Харрисона и он оказался в нокдауне. Тони сумел подняться, но после диалога с рефери выплюнул капу. В итоге поединок был остановлен, а победа техническим нокаутом была присуждена Хёрду. На момент остановки боя на судейских записках лидировал Хёрд (76:76, 77:75 — дважды).

Бой против Джермелла Чарло 

22 декабря 2018 года Харрисон провёл поединок с непобеждённым чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе Джермеллом Чарло (31 победа). С самого начала поединка Тони начал боксировать в непривычной для себя манере, работая вторым номером. Во время четвертого раунда Харрисон смог провести несколько удачных контратак. Чарло же был более активным; так, согласно статистике ударов, Джермелл выпустил 548 ударов, 160 из которых достигли Харрисона, а тот в свою очередь выпустил 377 ударов и 128 из них пришлись в цель. На протяжении всего поединка Чарло пытался нокаутировать соперника, но не смог достичь успеха. Бой завершился победой Харрисона единогласным судейским решением (116:112 и 115:113 — дважды). Решение отдать победу Харрисону было воспринято неоднозначно, зрители, которые находились в зале освистали решение, а сам Джермелл заявил, что судьи «забрали» у него победу.

Реванш с Джермеллом Чарло

Чемпионский бой с Тимом Цзю 
12 марта 2023 года в Сиднее (Австралия) досрочно техническим нокаутом в 9-м раунде проиграл небитому австралийцу Тиму Цзю (21-0), в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBO в 1-м среднем весе.

Список профессиональных поединков

Оценки 
Спортивный журналист Пётр Шугуров описывает Тони как весьма высокого боксёра для первой средней весовой категории, который умеет использовать это преимущество. Также он отмечает, что Харрисон обладает весьма сильным ударом, и если какой-либо из его ударов сможет достичь цели, то Тони может пойти на добивание соперника. Эмануэль Стюарт сравнивал Харрисона с боксёром-средневесом Томасом Хирнсом, который был чемпионом мира в пяти весовых категориях.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в первом среднем весе

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Тони Харрисон — страница на сайте vRINGe.com
 Тони Харрисон — страница на сайте Ringside24.com

Боксёры США
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета